Červenka či hřib červenka je název, který byl zhruba do poloviny 20. století různými autory používán pro několik druhů hřibovitých hub rodu Rubroboletus:

 hřib Le Galové (Rubroboletus legaliae)
 hřib Moserův (Rubroboletus rubrosanguineus) – červenka (Boletus calopus s. Smotlacha)
 hřib satan (Rubroboletus satanas)

Podobné názvy 
 hřib červený (Hortiboletus rubellus)
 hřib rubínový (Chalciporus rubinus)

Reference